Den Namen Daia tragen verschiedene Orte in Rumänien:

 Daia (Giurgiu), Gemeinde im Kreis Giurgiu
 Daia (Harghita), Ort im Kreis Harghita
 Daia (Apold) (dt. Denndorf) in der Nähe von Sighișoara, Ort im Kreis Mureș
 Daia (Bahnea) (dt. Dengel) in der Nähe von Târnăveni, Ort im Kreis Mureș
 Daia (Sibiu) (dt. Thalheim) in der Nähe von Sibiu, Ort im Kreis Sibiu
 Daia Română, Gemeinde im Kreis Alba

DAIA ist die Kurzbezeichnung für
 Document Availability Information API, eine Formatbeschreibung und HTTP-Schnittstelle für Verfügbarkeitsinformation

Siehe auch:
 Daja
 Daya

Abkürzung